Primera División 2021 (Uruguay)
 Primera División 2021 (Venezuela)
 Primera División 2021 (Peru)
 Primera División 2021 (Chili)